Opeka est un patronyme qui peut désigner :
Mihael Opeka (1871 – 1938), le poète slovène ;
Pedro Opeka (1948), un religieux catholique argentin.